Haren har flere betydninger:

Steder 
 Haren, Groningen, Holland
 Haren, Noord-Brabant, Holland
 Haren, Belgien, Bruxelles
 Haren, Tyskland, Niedersachsen

Personer 
 Dan Haren - amerikansk baseballspiller
 Piotr Haren - dansk fodboldspiller

Andet 
 Haren (stjernebillede) - stjernebillede på den nordlige himmelkugle